Чемпіонат Вірменії з футболу 2020—2021 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Сайт ФФВ 
 Чемпіонат Вірменії на uefa.com 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway.com 

2021
Вірменія
Вірменія
2020 у вірменському спорті
2021 у вірменському спорті